Das Wort Thunderbolt (englisch für ‚Donnerkeil‘) oder ‚Blitz & Donner‘ steht für:
 Thunderbolt (Schnittstelle), von Intel unter dem Codenamen Light Peak entwickelte Schnittstelle
 Thunderbolt (Georgia), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Thunderbolt (Rekordfahrzeug), Weltrekordfahrzeug der 1930er Jahre
 Filme:
 Thunderbolt, Originaltitel eines US-amerikanischen Spielfilm von Josef von Sternberg aus dem Jahr 1929, siehe Sie nannten ihn Thunderbolt
 Thunderbolt (1947), US-amerikanischer Dokumentarfilm von William Wyler
 Thunderbolt and Lightfoot, Originaltitel einer US-amerikanischen Actionkomödie von Michael Cimino aus dem Jahr 1974
 Thunderbolt (1995), Film aus Hongkong von Gordon Chan
 Operation Thunderbolt (Film), israelischer Film aus dem Jahr 1977
 Bands:
 Thunderbolt (norwegische Band), norwegische Metal-Band
 Thunderbolt (polnische Band), ehemalige polnische NSBM-Band
 Achterbahnen:
 Thunderbolt (Achterbahnmodell), ein Achterbahnmodell
 Thunderbolt (Coney Island), ehemalige Achterbahn auf Coney Island
 Thunderbolt (Dreamworld), ehemalige Achterbahn in Dreamworld
 Thunderbolt (Kennywood), in Kennywood
 Thunderbolt (Six Flags New England), in Six Flags New England
 im weiteren Sinn für:
 Buell S3/S3T Thunderbolt, US-amerikanisches Motorrad
 Birmingham Thunderbolts, US-amerikanisches Football-Team
 Militär: 
 HMS Thunderbolt (N25), Name eines britischen U-Bootes im Zweiten Weltkrieg
 Thunderbolt (Major General Wallace F. Randolph, Nausett ACM-15), Schiffswrack eines ehemaligen US-Minenlegers und späteren Zivilschiffes
 Republic P-47 Thunderbolt, Name eines US-amerikanischen Kampfflugzeuges des Zweiten Weltkriegs
 Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II, Name eines US-amerikanischen Erdkampfflugzeuges der 1970er Jahre bis heute
 Operation Thunderbolt, Name einer Militäroperation der US/UN-Truppen während des Koreakrieges 1951
 Operation Entebbe (Operation Thunderbolt), Operation der israelischen Armee zur Geiselbefreiung 1976
Berge:
 Thunderbolt Peak, Name mehrerer Berge

Siehe auch: